Pommerania steht für
 Pommerania (Schiff, 1873)
 SMS Pommerania

Siehe auch:
 Nordsee-Expedition Pommerania, deutsche wissenschaftliche Exkursion
 Pomerania